Мисс мира 2022 () — 70-й международный конкурс красоты. Мероприятие проводилось в , Сан-Хуан, Пуэрто-Рико. Первоначально запланированный на 16 декабря 2021 года, конкурс красоты был перенесён на 16 марта 2022 года из-за пандемии COVID-19 среди участниц и технического персонала конкурса. Победительницей стала представительница Польши — Каролина Белявская. В этом выпуске конкурс купальников (Miss World Beach Beauty) вернулся после пятилетнего перерыва.

Закулисье

Влияние пандемии COVID-19 

Первоначально конкурс красоты должен был быть проведён в конце 2020 года, но был перенесён из-за пандемии COVID-19. Однако, 16 декабря 2021 года была объявлена другая дата — 8 марта 2022 года.

Угроза варианта Омикрон была обнаружена в некоторых частях мира во время предконкурсных мероприятий.

14 декабря, у представительницы Индонезии Карлы Юлс был выявлен положительный тест на COVID-19, её соседка по комнате, представительница Индии, Манаса Варанаси и ещё пять человек возможно оказались контактными. Председатель организации «Мисс мира» Джулия Морли подтвердила, что участницы в настоящее время изолированы и находятся в карантине, и, что они не выйдут на сцену, если у них не будет отрицательного теста ПЦР.

15 декабря Министерство здравоохранения Пуэрто-Рико подтвердило ещё 17 положительных случаев заражений COVID-19, как у конкурсанток, так и у технического персонала.

У представительницы Малайзии Лаванья Сиваджи тест на COVID-19 оказался положительным, данное заявление было сообщение через страницу «Miss World Malaysia» в социальной сети Instagram. Финал мероприятия, первоначально был запланирован на 16 декабря, но позже был отложен и проведён в неустановленную дату, но в ближайшие 90 дней в Пуэрто-Рико.

22 декабря было сообщено, что 70-й конкурс «Мисс Мира» состоится 16 марта 2022 года, о чём было сообщено в социальных сетях и будет проводиться в  вместо , а 40 полуфиналисток вернулись в Пуэрто-Рико 9-11 марта 2022 года для участия в конкурсе.

Локация и дата 
8 марта 2021 года организаторы Miss World Puerto Rico подтвердили, что 70-й конкурс «Мисс мира» состоится в декабре 2021 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

Ведущие, выступления и судьи 
Питер Андре вернётся в роли ведущего вечера с  и Стефани Дель Валье. Выступления — Дон Омар, Gente de Zona, ,  и , дирижирует Анхель Велес с приглашённым дирижёром Майком Диксоном, официально было анонсировано 14 декабря 2021 года на официальной странице «Мисс мира» на социальной странице в «Facebook».

Споры

Участие Синт-Мартен 
Правительство Синт-Мартен осудило участие Лары Матео в международном конкурсе красоты. Владельцем лицензии Мисс и Мистер Мира Синт-Мартен не выбиралась Лара Матео и в настоящее время находится под следствием правительства. Премьер-министр  сообщила, что правительство обнаружило, что Лара Матео была зарегистрирована владельцем франшизы в Гваделупе, чтобы представлять Синт-Мартен. Правительство Синт-Мартена выпустило официальное письмо, в котором говорится, что они не поддерживали Лару Матео на конкурсе «Miss World Limited». Премьер-министр добавила, что Сен-Мартен, ни их Департамент туризма, ни Департамент культуры, не знали и не признавают кандидата и заверили, что их победительницы будут участвовать только в конкурсе Мисс Франция.

Результаты 
15 участниц заслужили свои места в полуфинале, пройдя различные испытания, а оставшиеся 25 полуфиналистов были официально объявлены на сайте Мисс мира, на странице в социальной сети Facebook 21 января 2022 года В ночь коронации была зафиксирована ничья в Топ-12 мест, что увеличило количество мест до 13, включающих победителя конкурса «Digital Media Challenge» Участнице Шри Сайни из США была вручена награда «Beauty With A Purpose Ambassador» и она будет сопровождать победительницу «Мисс Мира 2021» из Польша в течение года.

§ победительница в категории «Digital Media»

События испытаний

Соперничество Head-to-Head 
Участниц официально распределили по группам 24 ноября 2021 года во время трансляции на YouTube-канале «Мисс мира».

Тур 1 
  Прошли во второй раунд соревнования «Head-to-Head».
  Прошли во второй тур конкурса «Head-to-Head», но вошли в Топ-30 по выбору судей или по результатам соревнований, отличных от конкурса «Head-to-Head».
  Прошла в Топ-30, отличное от «Head-to-Head».
  Прошла в Топ-30 по выбору судей.

Примечание: Танзания не была отнесена к какой-либо группе для участия в испытании «Head-to-Head».

Тур 2 
Победительница каждой группы участвовала в финале 9 декабря в здании Капитолий Пуэрто-Рико. Восемь полуфиналисток были официально объявлены 24 ноября 2021 года во время трансляции на YouTube-канале «Мисс мира»

  Прошла в Топ-30 через испытание «Head-to-Head».

Талант 
Финал конкурса талантов прошёл 4 декабря 2021 года Победительницы были официально объявлены на странице «Мисс Мира» в социальной сети Facebook 13 декабря 2021 года

Топ модель 
Финал «Топ Модель» прошёл 6 декабря 2021 года 

«Мисс Кот-д'Ивуар» Оливия Яс завоевала титул «Топ Модель» и стала четверть-финалисткой Мисс мира 2021.

Дизайнерское платье 
Награда за «Лучшее дизайнерское платье» была вручена участнице из Кореи во время финала «Топ модель».

Спорт 
Спортивное событие было проведено 1 декабря 2021 года Miss Norway, Amine Storrød, had an asthma attack during the event which had to delay the rest of the competition. Победители были официально объявлены на странице «Мисс мира» в социальной сети Facebook 13 декабря 2021 года.

Красота с целью 
Финалистки были официально анонсированы на странице «Мисс мира» в социальной ести Facebook 13 декабря 2021 года Топ-6 финалистов были объявлены победителями.

Участницы 
Список из 97 участниц:

См. также 
 Мисс Земля 2021
 Мисс интернешнл 2021 (перенесён на 2022 год)
 Мисс Вселенная 2021

Заметки

Примечания

Ссылки 
 

2021
2022 год в Пуэрто-Рико
Сан-Хуан (Пуэрто-Рико)
События 16 марта
Март 2022 года